Gminy w Czechach:
 Kojetice – gmina i wieś w powiecie Mielnik
 Kojetice – gmina i wieś w powiecie Třebíč
Dzielnica miasta w Czechach:
 Kojetice – dzielnica Uścia nad Łabą w gminie miejskiej Ústí nad Labem-Střekov